Schahr-e Kord () ist eine Stadt im Westen des Iran und die Hauptstadt der Provinz Tschahār Mahāl und Bachtiyāri. Die Stadt liegt 107 km südwestlich von Isfahan und 521 km südlich der Landeshauptstadt Teheran. Die Stadt hat eine Bevölkerung von 142.585 (Berechnungsstand 2012), von denen die meisten sesshafte Bachtiyāri sind.

Bis 1935 hieß die Stadt noch Deh Kord, wobei Deh für Dorf stand. Nach 1935 wurde der Name in Schahr-e Kord geändert, um mit dem Wort Schahr für Stadt das Wachstum und die Verstädterung zu verdeutlichen. Ob der Name Kord wirklich Kurde bedeutet, ist bei den Einwohnern von Schahr-e Kord umstritten.

Die Stadt ist Sitz mehrerer Universitäten. Außerdem besitzt sie ein thermales Kraftwerk und eine Telegrafenstation.

Persönlichkeiten 
 Abbas Samimi (* 1977), Diskuswerfer
 Mohammad Samimi (* 1987), Diskuswerfer
 Somayeh Yazdani (* 1990), Radrennfahrerin
 Behnam Yakhchali (* 1995), Basketballspieler

Klima

Siehe auch 

 Liste der Großstädte im Iran

Weblinks 

 Universität von Schahr-e Kord

Einzelnachweise 

Provinzhauptstadt im Iran
Ort in Kurdistan
Ort in Tschahār Mahāl und Bachtiyāri
Hochschul- oder Universitätsstadt